Капінос — прізвище, зокрема, українське.
 
 Капінос Василь Максимович (1919—2007) — український фахівець в царині турбінобудування, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки УРСР, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Капінос Войцех — львівський архітектор.
 Капінос Войцех (молодший) — львівський архітектор.
 Капінос Інна Анатоліївна — українська акторка театру, кіно та дубляжу. Заслужена артистка України (2002).
 Капінос Микола Михайлович (1975) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Капінос Олександр Анатолійович (1984–2014) — український фермер, громадський активіст, учасник Євромайдану.

Також 
 Капінус
Українські прізвища